Архелай (лат.: Archelaos, Archelaus; гръцки: Αρχέλαος) може да се отнася за:

 Архелай, син на Херкулес
 Архелай (син на Темен), (XI век пр.н.е.), прародител на Александър Велики
 Архелай (Спарта), спартански цар
 Архелай I Македонски, цар на Македония (413–399 пр.н.е.)
 Ероп II Македонски (също Архелай II, † 393 пр.н.е.), цар на Македония (399–393 пр.н.е.)
 Ирод Архелай (* 23 пр.н.е.; † 18), юдейски княз
 Архелай (генерал) (2 век – 1 век пр.н.е.), понтийски генерал
 Архелай (Египет) († 55 пр.н.е.), египетски цар
 Архелай (жрецки цар) (1 век пр.н.е.), жрецки цар на Комана в Понто
 Архелай (Кападокия) († 17), цар на Кападокия
 Архелай, гръцки философ (5 век пр.н.е.), учител на Сократ
 Архелай (жрец), владетел на Сикион (1161 или 1160 пр.н.е.)